Jocs Olímpics d'Estiu de 1932
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1984